

Áttekintés

Epizód

Első évad (2016)

Források 

Televíziós sorozatok epizódlistái